Roque (xadrez) — movimento do jogo
Roque (desporto) — modalidade olímpica em 1904
Gonçalo Roque — assistente de palco do SBT
Roque de Montpellier — santo da Igreja Católica

Desambiguações de antropônimos